Доходный дом А. А. Дурилина:
 Доходный дом А. А. Дурилина — здание в Москве, принадлежавшее купцу А.А. Дурилину, улица Большая Ордынка, 13/9с1.
 Доходный дом А. А. Дурилина — здание в Москве, принадлежавшее купцу А.А. Дурилину, улица Малая Ордынка, 39с1. Памятник архитектуры регионального значения.